Ханум, хоним или ханым на некоторых тюркских языках означает:

 Госпожа; дама, красотка; присоединяется к женским именам, придавая оттенок уважения, напр. Зюбейде-ханым, Бахиййе-ханум;
 Ханум — мучное блюдо, рулет с начинкой из мясного фарша и лука, готовящийся на пару.

 Ханум — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Ханум, Тамара Артёмовна (1906—1991) — советская узбекская танцовщица, певица, актриса, хореограф.

См. также 
 Ай-Ханум
 Ханума (значения)
 Хануман